Världsmästerskapet i ishockey 1981 var det 47:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 58:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Göteborg, Sverige under perioden 12 - 26 april 1981.
B-VM i Val Gardena, Italien under perioden 20 - 29 mars 1981.
C-VM i Peking, Kina under perioden 6 - 15 mars 1981.

Det var 24 lag anmälda till mästerskapet. Spelmodellen för A-VM förändrades inte från VM 1979, medan B-VM avgjordes mellan 8 lag i jämförelse med 10 lag 1979 och man genomförde B-turneringen i en rak ligaomgång återigen. De åtta bästa lagen spelade om A-VM, de åtta nästbästa lagen spelade om B-VM, medan de sista åtta lagen spelade C-VM.

Sovjet blev överlägsna världsmästare 1981. Titeln innebar lagets sjuttonde VM-guld och samtidigt den tjugonde EM-titeln. Denna överlägsenhet påverkades inte av att professionella spelare tillåtits deltaga sedan VM 1976, mycket beroende på att VM-slutspelet avgjordes samtidigt som slutspelet i NHL. De kanadensiska och amerikanska landslagen kunde därmed inte mönstra de bästa spelarna, något som också drabbade lag som Sverige och Finland, som under denna period upplevt stor mängd spelarövergångar till NHL. Sverige blev silvermedaljörer, trots förlust med 1-13 i guldmatchen mot Sovjetunionen i den näst sista omgången. Dock lyckades Sverige vinna med 4-3 mot Kanada i den sista matchen och därigenom erövra silvermedaljerna i VM på hemmaplan. Tjeckoslovakien erövrade bronsmedaljerna i VM och EM.

Under turneringen slog den svenske målvakten Peter "Pekka" Lindmark igenom, och Kanadas coach Don Cherry imponerades av hans spel, då Sverige tog två segrar (3-1 och 4-3) mot Kanada.

A-VM 
De åtta lagen spelade först en inledande omgång i två grupper med fyra lag. De två gruppvinnarna och de två tvåorna gick vidare till mästaromgången för att avgöra placeringarna ett till fyra. De resterande fyra lagen spelade vidare i nedflyttningsomgången för att undgå nedflyttningsplatsen till B-VM. I mästar- och nedflyttningsomgången spelade lagen två gånger mot varandra, medan det var bara en inbördes match i den inledande omgången.

Inledande omgång 

Grupp A avgjordes i Stockholm. Grupp B spelades i Göteborg.

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsomgång 

De två treorna och de två fyrorna från grupperna i den inledande omgången spelade en dubbelturnering alla-mot-alla om placeringarna fem till åtta och för att undgå nedflyttning till B-gruppen. Matcherna spelades i Stockholm.

Tabell

Matcher

Mästerskapsomgång 
De två gruppvinnarna och de två tvåorna från den inledande omgången spelade en dubbelturnering alla-mot-alla om världsmästerskapet och placeringarna ett till fyra. Matcherna avgjordes i Göteborg.

Tabell

Matcher

Slutställning 
EM-medaljer delades ut till de tre bäst placerade europeiska landslagen vid VM.

All star team
Medias all-starlag:
Målvakt:  Peter Lindmark
Backar:  Valerij Vasiljev,  Larry Robinson
Kedja:  Sergej Makarov,  Alexander Maltsev,  Sergej Kapustin

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Val Gardena i Italien. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1982 och om att undgå de två nedflyttningsplatserna till C-VM 1982.

Tabell

Matcher

C-VM 

C-världsmästerskapet avgjordes i Peking i Kina. De åtta lagen spelade om två uppflyttningsplatser till B-VM 1982.

Tabell

Matcher

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Vladislav Tretjak Sovjet
Back: Larry Robinson Kanada
Forward: Aleksandr Maltsev Sovjet

All star team 
Målvakter: Peter Lindmark, Sverige
Backar: Valerij Vasiljev Sovjet, Larry Robinson Kanada
Forwards: Sergej Kapustin Sovjet, Aleksandr Maltsev Sovjet, Sergej Makarov Sovjet.

Laguppställningar

Sverige 
Målvakter: Peter Lindmark (Timrå IK), Reino Sundberg (Djurgården Hockey)
Backar: Anders Eldebrink (Södertälje SK), Peter Helander (Skellefteå AIK), Tomas Jonsson (New York Islanders), Göran Lindblom (Skellefteå AIK), Tommy Samuelsson (Färjestads BK), Mats Waltin (Djurgården Hockey), Stig Östling (Brynäs IF)
Forwards: Roland Eriksson (Leksands IF), Bengt-Åke Gustafsson (Washington Capitals), Inge Hammarström (Brynäs IF), Anders Håkansson (AIK Ishockey), Ulf Isaksson (AIK Ishockey), Harald Lückner (Färjestads BK), Lars Molin (MODO Hockey), Lennart Norberg (IF Björklöven), Mats Näslund (Brynäs IF), Thomas Steen (Färjestads BK), Roland Stoltz (Skellefteå AIK), Patrik Sundström (IF Björklöven), Dan Söderström (Leksands IF)

Förbundskapten: Bengt "Fisken" Ohlson

Källor

Fotnoter

1981 i Kina
1981 i Italien
Sport i Sverige 1981
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Kina
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Ishockeysäsongen 1980/1981
Internationella sportevenemang i Stockholm
Internationella sportevenemang i Göteborg
1981
Sportevenemang i Peking
Stockholm under 1980-talet
Göteborg under 1980-talet
Peking under 1900-talet
WP:Projekt Kina